Numele de Blăjenii poate să însemne:

 Blăjenii de Jos, Bistrița-Năsăud
 Blăjenii de Sus, Bistrița-Năsăud